Dit is een lijst van planetoïden 32201-32300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32201) - || 2000 OZ2 || 29 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (32202) - || 2000 OA3 || 29 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (32203) - || 2000 OF3 || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32204) - || 2000 OL5 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32205) - || 2000 OS5 || 24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32206) - || 2000 OM6 || 29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32207) Mairepercy || 2000 OQ7|| 28 juli 2000 || M. Collins, M. Gahran
|-
| (32208) Johnpercy || 2000 OR7|| 28 juli 2000 || M. Collins, M. Gahran
|-
| (32209) - || 2000 OW9 || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32210) - || 2000 OD10|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32211) - || 2000 OZ10|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32212) - || 2000 OV11|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32213) - || 2000 OE13|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32214) - || 2000 OV15|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32215) - || 2000 OG16|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32216) - || 2000 OY17|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32217) - || 2000 OE18|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32218) - || 2000 OE19|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32219) - || 2000 OU20|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32220) - || 2000 OL21|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32221) - || 2000 OY22|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32222) Charlesvest || 2000 OD3|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32223) - || 2000 OE23|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32224) - || 2000 OK23|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32225) - || 2000 OL23|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32226) - || 2000 OQ23|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32227) - || 2000 OM25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32228) - || 2000 OH26|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32229) - || 2000 OX26|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32230) - || 2000 OP27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32231) - || 2000 OT27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32232) - || 2000 OU27|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32233) - || 2000 OZ29|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32234) - || 2000 OW31|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32235) - || 2000 OJ32|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32236) - || 2000 OE35|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32237) - || 2000 OA37|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32238) - || 2000 ON37|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32239) - || 2000 OB39|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32240) - || 2000 OK39|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32241) - || 2000 ON39|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32242) - || 2000 OE40|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32243) - || 2000 OU40|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32244) - || 2000 OK43|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32245) - || 2000 OM43|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32246) - || 2000 OQ43|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32247) - || 2000 OS43|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32248) - || 2000 OV44|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32249) - || 2000 OM45|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32250) - || 2000 OF46|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32251) - || 2000 OH50|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32252) - || 2000 OJ51|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32253) - || 2000 OP51|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32254) - || 2000 OR51|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32255) - || 2000 OT51|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32256) - || 2000 OL52|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32257) - || 2000 OW52|| 31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32258) - || 2000 OF53|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32259) - || 2000 OT53|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (32260) - || 2000 OG57|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (32261) - || 2000 OS58|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (32262) - || 2000 OA60|| 29 juli 2000 || LONEOS
|-
| (32263) Kusnierkiewicz || 2000 OH9|| 31 juli 2000 || M. W. Buie
|-
| (32264) - || 2000 PC1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32265) - || 2000 PJ1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32266) - || 2000 PN1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32267) Hermannweyl || 2000 PS1|| 1 augustus 2000 || P. G. Comba
|-
| (32268) - || 2000 PX1 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32269) - || 2000 PB2 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32270) - || 2000 PC4 || 4 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (32271) - || 2000 PH4 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32272) - || 2000 PV4 || 4 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (32273) - || 2000 PC6 || 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (32274) - || 2000 PU10|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32275) - || 2000 PS13|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32276) - || 2000 PV14|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32277) - || 2000 PE15|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32278) - || 2000 PU15|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32279) - || 2000 PX16|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32280) - || 2000 PF17|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32281) - || 2000 PP21|| 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32282) - || 2000 PS23|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32283) - || 2000 PD24|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32284) - || 2000 PH24|| 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32285) - || 2000 PR24|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32286) - || 2000 PS24|| 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32287) - || 2000 PF26|| 5 augustus 2000 || NEAT
|-
| (32288) - || 2000 QN1 || 23 augustus 2000 || BATTeRS
|-
| (32289) - || 2000 QR4 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32290) - || 2000 QH5 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32291) - || 2000 QP8 || 24 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (32292) - || 2000 QR8 || 24 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (32293) - || 2000 QT8 || 24 augustus 2000 || Črni Vrh
|-
| (32294) - || 2000 QN9 || 26 augustus 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (32295) - || 2000 QD10|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32296) - || 2000 QY10|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32297) - || 2000 QN11|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32298) - || 2000 QD12|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32299) - || 2000 QD17|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (32300) - || 2000 QL20|| 24 augustus 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten